Jean Jullien ist der Name folgender Personen:

* Jean Jullien (Dramatiker) (1854–1919), französischer Dramatiker und Theaterkritiker 
 Jean Jullien (Politiker) (1898–1952), französischer Politiker
 Jean Jullien (Grafiker) (* 1983), französischer Grafiker, Videokünstler und Fotograf
 Jean-Auguste Jullien, bekannt als Desboulmiers (1731–1771), französischer Schriftsteller und Librettist
 Jean-Baptiste-Pierre Jullien de Courcelles (1759–1834), französischer Historiograph und Genealoge